Владимиров може да се отнася за:
 Георги Владимиров (р. 1974), български историк
 Георги Владимиров (р. 1976), български футболист
 Павел Владимиров (1934-1997), български футболист
 Симеон Владимиров (р. 1925), български преводач и литературовед